André Leroy peut désigner :
 André Leroy (1801-1875), un pépiniériste français ;
 André Leroy (1913-1982), un militant communiste français.